Латваярви — название нескольких озёр в Республике Карелия.

 Латваярви — озеро в Суоярвском районе.
 Латваярви — озеро в Лахденпохском районе.
 Латваярви — озеро в Лоухском районе.
 Латваярви — озеро в Лоухском районе.
 Латваярви — озеро в Суоярвском районе.

Примечания